Le championnat des États-Unis de rugby à XV 2018 ou Men's D1 Club Championship 2018 est la  de la compétition interclubs qui se déroule du - 2017 au  et oppose des équipes réparties dans 8 secteurs géographiques. À l'instar du système pratiqué dans le Campeonato Argentino en Argentine, des clubs issus des  () d' ou de , par exemple, sont regroupés dans une zone dénommée  au sein du championnat . Par ailleurs, avec la création de la Pacific Rugby Premiership et de l'American Rugby Premiership, certaines  se voient amputées de la participation de clubs importants.

Format 
Les différentes équipes sont partagées selon les 12  en 2  et 8  distinctes. Les poules régionales sont réparties de la manière suivante :

- 

  ou  (New-England et Empire) regroupant des clubs des États du Massachusetts, de New York, du Connecticut, du Maine, du New Hampshire, de Rhode Island, du Vermont et d'une partie du New Jersey.
  regroupant des clubs des États du l'Illinois, de l'Indiana, de l'Iowa, du Michigan, du Minnesota, de l'Ohio, du Kentucky, de Virginie-Occidentale, du Wisconsin et d'une partie de la Pennsylvanie.
  (Capital et Eastern Penn) regroupant des clubs des États du Delaware, du Maryland, de la Virginie, du District of Columbia et d'une partie de la Pennsylvanie et du New Jersey.
  (True South,  Carolinas et Florida) regroupant des clubs des États de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud, de l'Alabama, du Tennessee, du Mississippi et d'une partie de la Louisiane et de l'Arkansas.

- 

  ou  (Mid-America) regroupant des clubs des États du Dakota du Sud, du Nebraska, du Kansas, du Missouri, du Colorado, du Wyoming et de l'Utah.
  (Texas, True South et Mid-America) regroupant des clubs des États du Texas, de l'Oklahoma et d'une partie de la Louisiane et de l'Arkansas.  
  ou  (Southern California) regroupant des clubs des États de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et d'une partie de la Californie et du Nevada.
  (Pacific Northwest et Northern California) regroupant des clubs des États de l'Oregon, de l'Idaho, de l'État de Washington et d'une partie de la Californie et du Nevada.

Phase régulière



ou

Classement

|}

¹ Old Blue renonce à participer aux phases finales. NYAC et Mystic River disputent un match aller-retour pour déterminer le représentant d'Atlantic North.

|}

¹ Life Running Eagles et Glendale Merlins participent à la compétition au titre de l'Atlantic Rugby Premiership. Glendale Merlins participe officiellement au championnat dans la .

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart maximum).

Tableau final



Classement

|}

¹ Metropolis Minneapolis renonce à participer aux phases finales. Les Chicago Lions le remplacent et affrontent le vainqueur du match Atlantic North contre Mid-Atlantic.

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart maximum).



Classement 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart maximum).

Tableau final

Pas de compétition dans  en 2017-2018.



ou  
Pas de compétition dans  en 2017-2018.



Classement

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart maximum).

Tableau final



Classement

|}

¹ Les résultats sont également comptabilisés dans le cadre de la Pacific Rugby Premiership.

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart maximum).

Tableau final

Phase finale

Tableau final

Demi-finales

Finale

Vainqueur 

Remplaçants : Rasmuson G., Brennan R., Miceli G., Burns A., Thompson E., Rudzinsky M., Daley V., Lucas S.

Notes et références

Liens externes 
  Calendrier de la compétition

2017
États-Unis
Sport aux États-Unis en 2017
Sport aux États-Unis en 2018